«Кале» () — бывший французский футбольный клуб из города Кале. Основан в 1902 году. Имел профессиональный статус с 1933 по 1938 годы.

Достижения 
 Чемпионат Франции
 6 сезонов в Лиге 2 (1933—1938; 1981—1982)
 Кубок Франции
 Финалист: 1999/00

Известные игроки 
 
Игроки национальных сборных, выступавшие за клуб
  Вернер Личка — 1989—1991
  Мустафа Мерри — 1990—1991
  Гия Гурули — 1997—1999; 2 матча (0 голов)

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Кале»

Футбольные клубы Франции
Футбольные клубы по алфавиту
ФК «Кале»